Franklin "Frank" Caeti (Chicago, ) é um ator norte-americano, mais conhecido por ter feito parte do elenco do MADtv.

Ligações externas
 
 

Atores dos Estados Unidos
Atores de televisão dos Estados Unidos
Humoristas dos Estados Unidos
Naturais de Chicago